Марущак — фамилия.

Известные носители:
 Марущак, Анатолий Петрович (род. 1953) — украинский поэт, прозаик и журналист.
 Марущак, Дмитрий Владимирович (род. 1980) — российский фристайлист.
 Марущак, Кирилл Валерьевич (род. 1986) — российский футболист.
 Марущак, Марьян Осипович (род. 1979) — украинский футболист.